

Geografia

Austria 
 Kirchbichl – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Kirchbichl – dzielnica Bad Tölz

Inne 
 Kirchbichl – pałac